Die Weltcupsaison 1996/97 im Rennrodeln begann am 30. November 1996 in Sigulda in Lettland und endete am 16. Februar 1997 in Nagano in Japan.  Ein weiterer Saisonhöhepunkt waren die Rennrodel-Weltmeisterschaften im österreichischen Igls.

Gesamtweltcupsieger wurde der Österreicher Markus Prock, seine Landsfrau Andrea Tagwerker, sowie die US-amerikanischen Doppelsitzer Chris Thorpe und Gordy Sheer.

Die Saison wurde an sieben Weltcupstationen ausgetragen.

Weltcupergebnisse

Weltcupstände und erreichte Platzierungen 
Die folgenden Tabellen zeigen jeweils die ersten Zehn in den drei Weltcup-Gesamtwertungen an sowie die von diesen Sportlern erreichten Platzierungen in den sieben Weltcuprennen des Winters 1996/97. Weltcuppunkte wurden nach dem folgenden Muster vergeben:

Endstand im Einsitzer der Frauen 
Die meisten Weltcupsiege des Winters feierte Silke Kraushaar aus Deutschland. Trotz ihrer drei ersten Plätze verpasste den Gesamtweltcupsieg, weil sie in Winterberg nach einem Fehler am Start im zweiten Durchgang auf den 23. Rang zurückfiel. Den Gesamterfolg und die damit verbundene Prämie in Höhe von 4000 Mark gewann zum ersten Mal Andrea Tagwerker aus Österreich vor ihrer Teamkollegin Angelika Neuner.

Endstand im Einsitzer der Männer 
Zum siebten Mal in Serie und zum insgesamt achten Mal wurde der Österreicher Markus Prock Gesamtweltcupsieger. Er stand in sechs von sieben Rennen auf dem Podest. Der Deutsche Jens Müller verpasste den ersten Wettkampf des Winters in Sigulda, weil er im Training mit einer in der Bahn liegenden Leiter kollidierte. Auch Müllers Teamkollege, der Olympiasieger Georg Hackl, startete (wegen einer Bandscheibenoperation) verspätet in die Saison und wurde am Ende Elfter der Gesamtwertung.

Endstand im Doppelsitzer 
Mit Chris Thorpe und Gordy Sheer wurde zum ersten Mal ein US-amerikanisches Doppel Gesamtweltcupsieger im Rennrodeln.

Weblinks 
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Frauen 1996/97 auf fil-luge.org (abgerufen am 1. Juni 2022)
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Männer 1996/97 auf fil-luge.org (abgerufen am 1. Juni 2022)
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Doppelsitzer 1996/97 auf fil-luge.org (abgerufen am 1. Juni 2022)

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1996/97
1996/1997